Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Sie“ beginnt.

Sie 



 Sié, Donald-Olivier (* 1970), ivorischer Fußballspieler
 Sie, James (* 1962), US-amerikanischer Komiker und Schauspieler
 Sie, Trish (* 1971), US-amerikanische Regisseurin